María de Nassau o María de Orange-Nassau (La Haya, 5 de septiembre de 1642-Kreuznach, 20 de marzo de 1688) fue una princesa holandesa de la casa de Orange y por matrimonio pfalzgräfin o condesa palatina de Simmern-Kaiserslautern.

Biografía 
María era la hija más joven de Amalia de Solms-Braunfels y de su marido, el Príncipe Federico Enrique de Orange. Su padre ya estaba en los cincuenta años cuando ella nació y murió cuando ella tenía solo cuatro años. También fue la tía del futuro Guillermo III de Inglaterra, vía su hermano Guillermo II. En 1660 su familia empezó negociaciones para casarla con Carlos II de Gran Bretaña. No obstante, al final él optó por casarse con Catalina de Braganza para establecer una alianza antiespañola con Portugal. Un año después se iniciaron negociaciones de matrimonio con el Príncipe Juan Mauricio de Nassau-Siegen, pero estas también fueron improductivas.

El 23 de septiembre de 1666 en Cléveris contrajo matrimonio con el Conde Palatino Luis Enrique de Simmern-Kaiserslautern (1640-1674), hijo de Luis Felipe, y un nieto de la tía de María, la Condesa Luisa Juliana de Nassau. Al igual que los matrimonios de sus hermanos, el matrimonio de María tenía la intención de unir más la red de príncipes Calvinistas. María y Luis Enrique estuvieron casados ocho años pero el matrimonio no tuvo hijos y a la muerte de su marido la línea de Simmern-Kaiserslautern se extinguió.

María mantuvo una correspondencia con sus dos hermanas supervivientes tras su matrimonio. Como sus hermanas Luis Enriqueta con el Oranienburg, Albertina Inés con el Oranienstein y Enriqueta Catalina con Oranienbaum, María se hizo construir un nuevo palacio después de su matrimonio. Lo completó en 1669 en Bad Kreuznach y lo nombró Palacio de Oranienhof. María murió en 1688 después de seis días de neumonía y el Palacio de Oranienhof fue destruido por tropas francesas en la guerra de los Nueve Años un año más tarde.

Ancestros

Enlaces externos
  De kinderen van Prins Willem „de Zwijger“ (1533–1584) van Oranje-Nassau Prins van Oranje in 1544. 
  Wil Tiemes: Maria prinses van Oranje (1642–1688). In: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. 2013.

Neerlandesas del siglo XVII
Fallecidos por neumonía
Casa de Orange-Nassau
Casa del Palatinado-Simmern
Nacidos en La Haya
Princesas